Unión Buena Vista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Unión Buena Vista, Chiapas, Acala, 
 Unión Buena Vista, Oaxaca, Santiago Apoala,